Sony Online Entertainment (SOE) es la empresa que ha diseñado varios tipos de MMORPGs como Everquest y Everquest 2,  The Matrix Online, PlanetSide, PlanetSide 2, Star Wars Galaxies, Free Realms[en], Vanguard: Saga of Héroes[en], DC Universe Online. También ayudó a LucasArts con el videojuego de Star Wars Galaxies. 

Esta empresa cuenta con suscriptores de todo el mundo (los juegos que crea suelen estar en alemán, inglés e italiano, y casi nunca en español, a excepción de DC Universe Online) su empresa matriz es Sony Corporation of America.

El 2 de febrero de 2015 el estudio es adquirido por "Columbus Nova", transformándose en 
"Daybreak Game Company".

Enlaces externos 
Sony Online Entertainment Becomes Daybreak Game Company

Referencias

Empresas de videojuegos de Estados Unidos
Empresas de San Diego
Desarrolladoras de videojuegos
Sony Interactive Entertainment